Die Saison 2001/02 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die sechsundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde der USC Braunschweig, der auf den Aufstieg verzichtete. Dafür stieg der VC 68 Eichwalde auf. Absteigen musste der TV Eiche Horn Bremen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 VC Olympia Berlin
 TSV Spandau Berlin
 USC Braunschweig
 TV Eiche Horn Bremen
 VC 68 Eichwalde
 CVJM Hamburg
 USC Münster II
 SVF Neustadt-Glewe
 SuS Olfen
 1. VC Parchim
 1. VC Schwerte

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der VC Harlekin Augsburg. Absteigen musste der TSV Schmiden.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 VC Harlekin Augsburg
 ASV Dachau
 Chemnitzer PSV
 VC Olympia Dresden
 TuS Braugold Erfurt
 HSV Grimma Sachsen
 TSV Schmiden
 SV Sinsheim
 TG Bad Soden
 VfB Suhl
 TSV Allianz Stuttgart
 1. VC Wiesbaden

Der Hohnstädter SV trat in dieser Saison als „HSV Grimma Sachsen“ an. Das Juniorinnen-Team VCO Dresden (vorher VCO Pirna) hatte ein Sonderspielrecht.

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

2001 02
Volleyballsaison 2001/02